Il singolare del torneo di tennis Jameson Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mosè Navarra che ha battuto in finale Filippo Messori 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 George Bastl (primo turno)
 Assente
 Tuomas Ketola (primo turno)

 Julian Knowle (quarti di finale)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Jamie Delgado (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2000